У турнірі команд другої ліги взяли участь 44 команди, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи.

Команди «Полісся» (Житомир) , «Техно-Центр» (Рогатин), «Пальміра» (Одеса), "Реал (Одеса), «Електрометалург-НЗФ» (Нікополь), «Молнія» (Сєверодонецьк), «Угольок» (Димитров), «Металіст-2» (Харків) знялися зі змагань до початку чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Освіта» представляла Бородянку, команда «Енергія» (Южноукраїнськ) мала назву «Олімпія ФК АЕС».

Місце команди «Арсенал» (Харків) у вищій лізі зайняла команда ФК «Харків» (Харків), а новостворена команда «Арсенал» (Харків) розпочала сезон 2005/06 в другій лізі.

18 серпня 2005 року рішенням Бюро ПФЛ команда «Нива-2» виключена з ПФЛ. Результат матчу «Гірник» — «Нива-2» (+:−) анульований.

30 серпня 2005 року рішенням Бюро ПФЛ команда «Сокіл» виключена з ПФЛ. Результати матчів «Десна» — «Сокіл» (7:0) і «Сокіл» — «Факел» (1:1) анульовані.

23 березня 2006 року команду «Освіта» замінила команда «Боярка-2006» (Боярка) на правах правонаступництва.

4 травня 2006 року рішенням Бюро ПФЛ команда МФК «Житомир» знята зі змагань. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+.

13 червня 2006 року рішенням Бюро ПФЛ команда МФК «Олександрія» знята зі змагань. У решті матчів команді зараховані технічні поразки −:+.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Сокіл» знялася зі змагань після 2-го туру, результати матчів за її участю анульовані.

Команда МФК «Житомир» знялася зі змагань після 20-го туру, в решті матчів їй зараховані технічні поразки −:+.

Команда «Боярка-2006» зберегла місце в другій лізі.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Нива-2» знялася зі змагань після 1-го туру. Результат матчу «Гірник» — «Нива-2» (+:−) анульований.

Команда «Рось» зберегла місце в другій лізі.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда МФК «Олександрія» знялася зі змагань після 23-го туру, в решті матчів їй зараховано технічні поразки −:+.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
За регламентом до першої ліги виходили команди, що посіли перші місця, а також найкраща серед команд, що посіли другі місця в групах з розрахунку за найменшою кількістю команд в групі.

Другі команди груп і кількість набраних очок з командами, що посіли 1—13 місця:

Здобули путівки в першу лігу: «Дніпро», МФК «Миколаїв», ПФК «Олександрія», «Десна».

Позбавлені статусу професіоналів: МФК «Житомир», МФК «Олександрія», ФК «Харків-2».

Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Фенікс-Іллічовець» (Калініне), а також «Локомотив» (Дворічна).

Посилання 
 Друга ліга 2005/2006, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2005/2006, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2005/2006, група В на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2005/2006 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2005/2006 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2005/2006 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006: перша ліга
 Кубок України з футболу 2005—2006

2005 у футболі
2006 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2005 в українському спорті
2006 в українському спорті